Generador termoelèctric de calor (del nom en anglès Heath Thermoelectric Generator), generador elèctric per efecte de la calor
 HTG és el codi ISO 4217 de la gourde, moneda d'Haití